Stati Uniti d'America
Gilliam – villaggio della Parrocchia di Caddo, Louisiana
Gilliam – città della Contea di Saline, Missouri